O Campeonato Colombiano de Futebol de 1995, oficialmente "Copa Mustang" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 48º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam em turno e returno (Torneio Nivelación), devido a que o campeonato colombiano iria se adequar para coincidir com as temporadas europeias (início do torneio na metade do ano). O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1996.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1995